Yankee Clipper bezeichnet:
 Rufzeichen der Kommandokapsel von Apollo 12
 ein Exemplar des Flugboots Boeing 314
 Spitzname des US-amerikanischen Baseballspieler Joe DiMaggio
 eine US-amerikanische Automobilmarke, siehe Yankee Clipper (Automarke)